Anotsu (jap. ) bezeichnet:
 den früheren Namen von Tsu (Mie)
 einen anderen Namen für das Lehen Tsu (Han)
 den früheren Namen der Präfektur Mie